Modellmacher (resp. Modellmacherin) steht für:
 Berufsbezeichnung des Schnittmuster-Erstellers, siehe Modellmacher (Bekleidung) und Direktrice (Beruf)
 ein Formenbauer in der Gußtechnik, siehe Modellbau #Modellbau für Gießereien
 ein Konstrukteur im Prototyping, siehe Modellbau #Modellbau als Nachbildung und Projektentwurf

Siehe auch:
 Modell (Begriffsklärung) – weiteres zum Begriffsfeld